Nadiya Ke Paar ist der Titel folgender Hindi-Filme:

 Nadiya Ke Paar von Kishore Sahu, siehe Nadiya Ke Par (1948)
 Nadiya Ke Paar (1982) von Govind Moonis
 Nadiya Ke Paar (1990)